Lightning Strikes Twice (1934), een film van Ben Holmes
Lightning Strikes Twice (1951), een film van King Vidor
Lightning Strikes Twice (album), een album uit 1989 van de Amerikaanse rockband Molly Hatchet
Lightning Strikes Twice (lied), een lied uit 1998 van de Britse metalband Iron Maiden van het album Virtual XI